Marcus Thrane  (1817 - 1890), écrivain, journaliste et homme politique norvégien;

 Morten Thrane Brünnich (1737 - 1827), zoologiste et minéralogiste danois;

 Morten Thrane Esmark  (1801 - 1882), prêtre et minéralogiste norvégien;

 Waldemar Thrane   (1790 - 1828),  violoniste, chef d'orchestre et compositeur norvégien

Thrane est également un nom d'entreprise

 Thrane & Thrane, entreprise danoise de communication par satellite (acquise par Cobham en 2012)

Homonymie de patronyme danois